MEDGRID – projekt energetyczny w Afryce Północnej zrzeszający osiem krajów należących do UE oraz MENA (ang. Middle East and North Africa). Założeniem projektu jest wspieranie rozwoju śródziemnomorskich sieci przesyłowych w celu stworzenia warunków bardziej efektywnego wykorzystania taniej energii źródeł odnawialnych (głównie energii słonecznej) w krajach europejskich i północnoafrykańskich.

Celem badań prowadzonych w ramach MEDGRID jest realizacja połączeń sieciowych w obrębie basenu Morza Śródziemnego w celu umożliwienia eksportu do Europy energii elektrycznej pochodzącej z OZE w Afryce Północnej.

Bibliografia 
 C1-207. Imaz Monforte L. (i inni): Co-development of the Mediterranean transmission grids.
 Wojciech Lubicki, Łukasz Ciś: Planowanie struktury systemu elektroenergetycznego i zarządzanie majątkiem sieciowym w obliczu dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii – Komitet Studiów C1, Energetyka 3/2013.

Elektroenergetyka
Polityka energetyczna